C6H6N2O2 – formula molecolare della 4-nitroanilina
C6H6N2O2 – formula molecolare dell'acido urocanico

Formule molecolari